

Patronyme
 Oginga Odinga, (1911-1994), était un homme politique kénian.
 Sekou Odinga (1944-), né Nathanial Burns, militant afro-américain.
 Raila Odinga, (1945-), homme d'État kényan.

Homonymie
Homonymie de patronyme